Zkratka IDF může mít více významů:

 Israel Defense Forces – Izraelské obranné síly
 Iceland Defense Force
 Irish Defence Forces
 International Diabetes Federation
 Intel Developer Forum
 Institut dokumentárního filmu